Nieuw-Caledonië kan verwijzen naar:
Nieuw-Caledonië (gebiedsdeel), een Frans overzees gebiedsdeel in de Grote Oceaan
Nieuw-Caledonië (eiland), het belangrijkste eiland van dat gebiedsdeel
Nieuw-Caledonië (Canada), een voormalig district van de Hudson's Bay Company in Canada